Voorstraat (Blija)
 Voorstraat 26 (Blija)
 Voorstraat (Brielle)
 Voorstraat (Delft)
 Voorstraat (Dordrecht)
 Voorstraat (Egmond aan Zee)
 Voorstraat (Franeker)
 Voorstraat (Harlingen)
 Voorstraat (Kampen)
 Voorstraat (Middelharnis)
 Voorstraat (Noordwijk)
 Voorstraat (Sommelsdijk)
 Voorstraat (Utrecht), straat in het stadscentrum van Utrecht
 Voorstraat (Vianen)
 Voorstraat (Voorschoten)
 Voorstraat (Willemstad)